Фінал Кубка Іспанії з футболу 1996 — футбольний матч, що відбувся 10 квітня 1996 року. У ньому визначився 94-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt

Фінали кубка Іспанії з футболу
1996 у футболі
1996 в іспанському спорті